Nhà Bè (rivier), een rivier in Vietnam, de samenvloeiing van de Đồng Nai en de Saigon-rivier.
 Nhà Bè (huyện), een huyện van Ho Chi Minhstad.
 Nhà Bè (thị trấn), een thị trấn van Ho Chi Minhstad.